Benjamin Glover Laws – compositore di scacchi inglese
 Brian Laws – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Hubert Laws – flautista e sassofonista statunitense
 Robin Laws – autore di giochi e scrittore canadese